Alpejska Formuła Renault 2.0 Sezon 2015 – 5. sezon w historii serii. Zmagania rozpoczęły się 11 kwietnia na włoskim torze Autodromo Enzo e Dino Ferrari, natomiast zakończyły się 11 października w Hiszpanii, na torze Jerez. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Brytyjczyk Jack Aitken, a wśród zespołów - niemiecka ekipa Koiranen GP.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja juniorów

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2015 w sportach motorowych